ISIE steht als Abkürzung für:
 International Society for Industrial Ecology
 Instance Supérieure Indépendante pour les Élections, tunesische obere Wahlbehörde

Abkürzung